Phyllothalestris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1905. Phyllothalestris ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Phyllothalestris